Emerson, en esta enciclopedia, puede referirse a:

Topónimos 

 Emerson (Manitoba), localidad de la provincia de Manitoba (Canadá).
 Emerson (Nuevo Brunswick), localidad de la provincia de Nuevo Brunswick (Canadá).
 Emerson (Arkansas), localidad del estado de Arkansas (Estados Unidos).
 Emerson (Georgia), localidad del estado de Georgia (Estados Unidos).
 Emerson (Iowa), localidad del estado de Iowa (Estados Unidos).
 Emerson (Nebraska), localidad del estado de Nebraska (Estados Unidos).
 Emerson (Nueva Jersey), localidad del estado de Nueva Jersey (Estados Unidos).
 Emerson (Ohio), localidad del estado de Ohio (Estados Unidos).

Miscelánea 

 Emerson College, universidad privada en Boston, Massachusetts (Estados Unidos).
 Emerson, Lake & Palmer, grupo británico de rock progresivo.
 Emerson, Lake & Palmer (álbum), primer álbum del grupo anterior.
 Emerson, Lake & Powell, grupo británico de rock progresivo.
 Emerson, Lake & Powell (álbum), el único álbum del grupo anterior, lanzado en 1986.
 Emerson String Quartet, cuarteto de cuerdas con sede en Nueva York (Estados Unidos).

Véanse